St. Petersburg Open 2010 – tenisowy turniej ATP z cyklu St. Petersburg Open rozgrywany w dniach 25 października–1 listopada 2010 roku w Petersburgu na kortach twardych w hali o puli nagród 663 750 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010